Etnologija
 Bare (pleme), pleme Arawakan Indijanaca iz Venezuele i Brazila. 
Osobe
 Goran Bare, hrvatski pjevač.

Naselja:
Hrvatska
Bare Ličko-Senjska Županija
Bare Ličko-Senjska Županija
Bare Splitsko-Dalmatinska Županija
Bare Osječko-Baranjska Županija
Bare Virovitičko-Podravska Županija
Bare Dubrovačko-Neretvanska Županija
Bare Brodsko-Posavska Županija
Bare Brodsko-Posavska Županija
Etiopija
Bare, 
Barē,
Indija
Bāre,  Bihār
Indonezija:
Bare, 
Iran
Bare, Ostān-e Āz̄arbāījān-e Sharqī, 
Bare`  Ostan of Khoozestan
Bāre Ostān-e Āz̄arbāījān-e Bākhtarī
Kamerun:
Baré, 
Bare, 
Makedonija:
Bare
Nigerija:
Baré, 
Srednjoafrička Republika:
Baré, 
 BiH:
 Bare (Bugojno, BiH), bivše samostalno naselje u općini Bugojno
 Bare (Busovača, BiH), naselje u općini Busovača, 
 Bare (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde
 Bare (Fojnica, BiH), bivše samostalno naselje u općini Fojnica
 Bare (Hadžići, BiH), naselje u općini Hadžići
 Bare (Ilidža, BiH), naselje u općini Ilidža
 Bare (Jajce, BiH), naselje u općini Jajce
 Bare (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic
 Bare (Posušje, BiH), naselje u općini Posušje
 Bare (Rudo, BiH), naselje u općini Rudo
 Bare (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko
 Bare (groblje, Sarajevo)

 Crna Gora:
 Bare (Kolašin, Crna Gora), naselje u općini Kolašin
 Bare (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić
 Bare (Šavnik, Crna Gora), naselje u općini Šavnik